Piotr Pręgowski (ur. 1874, zm. 1945) – polski lekarz
 Piotr Pręgowski (ur. 1954) – polski aktor